Міжнародний аеропорт Антверпен ( ) — невеликий міжнародний аеропорт, що обслуговує Антверпен, Бельгія. Розташований за 5,4 км S від центру міста.

Авіалінії та напрямки, березень 2020

Статистика

Примітки

Посилання 

 

Аеропорти Бельгії
Антверпен